Khider est un nom de famille notamment porté par (ordre alphabétique) :

 Amar Khider (1906–?), nationaliste algérien et sympathisant nazi, chef du PPA (Parti du Peuple Algérien) ;
 Christophe Khider (né en 1971), criminel français ;
 Farid Khider (né en 1975), boxeur, acteur et humoriste franco-algérien ;
 Hacid Khider, réalisateur et scénariste algérien ;
 Mohamed Khider (1912–1967), homme politique algérien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Patronyme algérien